Alfred Mallia – ex calciatore maltese
 Franco Mallia – astronomo amatoriale italiano
 George Mallia – ex calciatore maltese